Die Geneva Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2016 in Genf stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nizza die Open de Nice Côte d’Azur gespielt, die genau wie die Geneva Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel Thomaz Bellucci sowie im Doppel Juan Sebastián Cabal und Robert Farah.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 499.645 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 556.195 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. Mai 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 102 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 98 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 94 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Genf